Mann Izawa – fumettista giapponese
 Shiori Izawa – doppiatrice giapponese
 Takuya Izawa – pilota automobilistico giapponese